Borthwick ist ein Dorf und eine Gemeinde (Civil Parish) in der Council Area Midlothian in Schottland im Vereinigten Königreich. Die Gemeinde hat 2841 Einwohner (Stand 2011).

Sehenswürdigkeiten 
 Die bekannteste Sehenswürdigkeit ist Borthwick Castle.
 Das Dorf Borthwick hat eine Pfarrkirche der Church of Scotland, die überwiegend 1862–1864 errichtet wurde, jedoch ein einseitiges Querhaus aus dem 15. Jahrhundert hat.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Schottland